Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Марі П'єрс.

П'єрс потім виграла титул, перемігши у фіналі Кончіту Мартінес з рахунком 6–7, 6–0, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Ліндсі Девенпорт (півфінал)
  Аманда Кетцер (півфінал)
  Моніка Селеш (3-тє коло)
  Марі П'єрс (переможниця)
  Іва Майолі (чвертьфінал)
  Кончіта Мартінес (фінал)
  Іріна Спирля (2-ге коло)
  Анна Курнікова (чвертьфінал)
  Патті Шнідер (3-тє коло)
  Ліза Реймонд (чвертьфінал)
  Руксандра Драгомір (3-тє коло)
  Йоаннетта Крюгер (1-ше коло)
  Бренда Шульц-Маккарті (1-ше коло)
  Барбара Паулюс (3-тє коло)
  Барбара Шетт (2-ге коло)
  Марія Венто (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 ITF tournament edition details 

1998
Тур WTA 1998